Латвия принял участие в конкурсе песни «Евровидение 2014» в Копенгагене, Дания. Представитель был выбран путём национального отбора, состоящего из двух полуфиналов и финала конкурса «Dziesma 2014», организованным Латвийским национальным вещателем «LTV».

Dziesma 2014 
«Dziesma 2014» стал вторым изданием латвийского национального финала, который выбирал песню для «Евровидения 2014». 24 сентября 2013 года, LTV подтвердила участие Латвии в конкурсе 2014 года и объявила, что формат «Dziesma 2014» останется похож на предыдущий год — два полуфинала и финал.

Формат 
Оба полуфинала состоялись в Риге 1 и 2 февраля 2014 года, в то время как финал прошёл 22 февраля 2014 года в Вентспилсе. 12 песен соревновались в каждом полуфинале и только 6 квалифицировались в финал. Сочетание 50/50 голосов телезрителей и от жюри решила результаты каждого полуфинала. В финале было два тура голосования — первый для определения трёх суперфиналистов и второй для определения победителя, который будет представлять Латвию в Копенгагене.

Полуфиналисты 
1 октября 2013 года, LTV открыла срок подачи заявок для заинтересованных исполнителей представить свои записи до 20 ноября 2013 года. Также в конкурсе 2014 года LTV приняла слоган «Сделано в Латвии» для участия в конкурсе только участников, проживающих в Латвии, отменив таким образом предыдущее правило, которое позволяло принимать иностранных конкурсантов. В общей сложности было подано 73 заявки на участие в конкурсе, из которых 60 записей были на английском, 11 на латышском, одна на русском и одна на французском языке. 24 полуфиналистов, выбранных из полученных заявок на участие были выявлены в ходе пресс-конференции 2 декабря 2013 года. Песни, выбранные для участия в конкурсе, были оценены директором Айей Страздиней, певицей Айей Витолиней, музыкальным продюсером и композитором Гиртсом Лусисом и Карлисом Аузансом, музыкантом и композитором Кристапом Криевкалнсом, менеджером Адамом Кляйном, композитором Джоном Баллардом и словенской конкурсанткой «Евровидение 2011» Майей Кеуц.

Первый полуфинал 
Первый полуфинал «Dziesma 2014» состоялся 1 февраля 2014 года в концертном зале «Palladium», в Риге. Двенадцать песен принимали участие и только шесть из них квалифицировались в финал с результатом, который был определён комбинацией голосов от жюри и общественного телеголосования. В дополнении к выступлениям конкурирующих песен, в гостях шоу выступали: рок-группа «Dzelzs Vilks», ансамбль «Gapoljeri», народный дуэт «Dimantas», хип-хоп исполнитель Pikaso и участники «Евровидение 2012» от Швейцарии «Sinplus». Жюри в первом полуфинале состояло из: Кристапа Криевкалнса (музыкант, композитор и аранжировщик), Егора Ехеровимичса (музыкальный критик и культурный журналист), Айя Страздиня (директор), Гиртса Лусиса (музыкант, композитор, продюсер и менеджер), Улдиса Цирулиса и DJ Monsta (радио диджей), Габриэля и Ивана Броггини (члены дуэта «Sinplus»), Винеты Эликсне (певица, педагог по вокалу, дирижёр и композитор) и Яниса Палкавниекса (представитель Draugiem.lv).

Второй полуфинал 
Второй полуфинал «Dziesma 2014» состоялся 2 февраля 2014 года в концертном зале «Palladium», в Риге. Двенадцать песен принимали участие и только шесть из них квалифицировались в финал с результатом, который был определён комбинацией голосов от жюри и общественного телеголосования. В дополнении к выступлениям конкурирующих песен, в гостях шоу выступали: чемпионы Латвии по всемирной хоровой олимпиаде 2012, участница от Латвии на «Евровидение 2010» Аиша, группа «Headline», участники от Швейцарии на «Евровидение 2012» «Sinplus». Жюри во втором полуфинале состояло из: Кристапа Криевкалнса (музыкант, композитор и аранжировщик), Егора Ехеровимичса (музыкальный критик и культурный журналист), Айя Страздиня (директор), Гиртса Лусиса (музыкант, композитор, продюсер и менеджер), Улдиса Цирулиса и DJ Monsta (радио диджей), Габриэля и Ивана Броггини (члены дуэта «Sinplus»), Зиты Лунде (главный редактор веб-портала «TVNET») и Артурса Анцанса (художественный руководитель и председатель правления Латвийской ассоциации хоровых дирижеров).

Финал 
Финал конкурса «Dziesma 2014» состоялся 22 февраля 2014 года в театральном доме «Jūras Vārti» в Вентспилсе. Шесть отборочных песен от каждого полуфинала завершили состав команды в финале, где были два тура голосования — первый для определения трёх суперфиналистов и второй для определения победителя, который будет представлять Латвию в Копенгагене. В дополнении к выступлениям конкурирующих песен, шоу представляли гости а именно: участник от Латвии на «Евровидение 2003» (в составе группы «F.L.Y.») Лаурис Рейникс, Нормунд Рутулис, группа «Fomins and Kleins» которая представляла Латвию на «Евровидение 2004», группа «PeR» которая представила Латвию на Евровидение 2013" а также литовская певица Юрга и эстонская группа «Tenfold Rabbit».

См. также 
 Латвия на «Евровидении»
 Евровидение-2014

Примечания 

Страны на «Евровидении-2014»